Die Premjer-Liga 2020/21 (auch dem Sponsor, der Tinkoff Bank, Tinkoff Premjer-Liga) war die 29. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die 17. unter dem Namen Premjer-Liga. Sie wurde am 8. August 2020 und somit bereits 17 Tage nach Abschluss der Vorsaison eröffnet, zwischen dem 19. Dezember 2020 und dem 25. Februar 2021 durch eine Winterpause unterbrochen und am 16. Mai 2021 beendet. 

Im Anschluss hätten die Relegationsspiele ausgetragen werden sollen; da sowohl der FK Orenburg wie auch Alanija Wladikawkas keine Erstligalizenz erteilt bekamen, wurde die Relegation wie in der Vorsaison gestrichen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert: 

 Der Meister der Premjer-Liga 2019/20:
  Zenit St. Petersburg
 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2019/20:
  Lokomotive Moskau
  FK Krasnodar
  ZSKA Moskau
  FK Rostow
  FK Dynamo Moskau
  Spartak Moskau
  Arsenal Tula
  FK Ufa
  Rubin Kasan
  Ural Jekaterinburg
  FK Sotschi
  Achmat Grosny
  FK Tambow
 Die zwei festen Aufsteiger der Perwenstwo FNL 2019/20:
  FK Chimki
  Rotor Wolgograd

Statistiken

Tabelle 
Regelung bei Punktgleichheit
Sollten zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle punktgleich stehen, werden nacheinander folgende Vergleichsregeln angewendet, um die Platzierung der Mannschaften festzulegen. Anders als z. B. in der deutschen Fußball-Bundesliga entscheidet nicht zuerst die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich, anschließend die Anzahl der gewonnenen Spiele:

 direkter Vergleich
 Gesamtzahl der Siege
 Gesamttordifferenz
 Gesamtzahl der erzielten Tore
 Gesamtzahl der auswärts erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.
 Stand: Endstand

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise

Premjer-Liga-Saison
Fußballsaison 2020/21